Garda Síochána – policja w Irlandii
 garda – ustawienie rąk w sportach walki umożliwiające obronę przed ciosami przeciwnika i wyprowadzanie własnych
 garda – w brazylijskim jiu-jitsu klincz (chwyt) wykonywany nogami z pozycji leżącej
 garda – w szermierce metalowa osłona dłoni przy rękojeści broni białej
 garda – w żeglarstwie
 garda – we wspinaczce rodzaj węzła stosowanego m.in. do podchodzenia na linie
 Garda – miejscowość i gmina we Włoszech
 Garda – jezioro w północnych Włoszech